Команка () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Девеселу.
 Команка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Оленешть.